Посвящённый может означать:

О человеке
 Посвящённый — принявший какой-либо сан (чин или звание; духовный сан).
 Посвящённый — знакомый с тем, что не подлежит огласке; например эзотерист.
 Посвящённый — хорошо разбирающийся в какой-либо области знаний, деятельности и т. п.; например эксперт.
 Посвящённый ( или , ) — полноправный член преступной семьи в американской мафии.

Фильмы
 «Посвящённый» — художественный фильм (СССР, 1989).
 «Посвящённый» — художественный фильм (США, 2014).

См. также 
 Посвящение (значения) | Инициация (значения)
 Интронизация | Коронация
 Монашеский постриг | Хиротесия | Наречение во епископа